Panemunė steht für:
 das Schloss Panemunė in der Rajongemeinde Jurbarkas in Litauen
 Panemunė (deutsch Übermemel), eine Kleinstadt und frühere nördliche Vorstadt von Sowetsk (früher: Tilsit) in der Amtsgemeinde Pagėgiai in Litauen
 Panemunė (Kaunas), einen Unterbezirk der litauischen Stadt Kaunas